Макдауел има више значења:
 Округ Макдауел (Западна Вирџинија)
 Округ Макдауел (Северна Каролина)